Catherine Middleton, partner van prins William van Wales
Pippa Middleton, de zus van Kate Middleton
Middleton (Cumbria), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Cumbria
Middleton (Lancashire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Lancashire
Middleton (Norfolk), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Norfolk
Middleton (Northamptonshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Northamptonshire
Middleton (Northumberland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Northumberland
Middleton (Harrogate), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Harrogate, in het Engelse graafschap North Yorkshire
Middleton (Ryedale), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Ryedale, in het Engelse graafschap North Yorkshire
Middleton (Suffolk), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Suffolk
Middleton-by-Wirksworth
Middleton (Essex)
Middleton (Greater Manchester)
Middleton (Warwickshire)
Middleton (Leeds), een voormalige plaats in West Yorkshire, nu een wijk van Leeds
Middleton (Ierland)
Middleton (Wales)
Middleton (Idaho)
Middleton (Massachusetts)
Middleton (Tennessee)
Middleton (Wisconsin)